70-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 21 по 31 января 2010 года в Ереване.

Таблица

Ссылки 
 70th Armenian Championship 2010

Чемпионаты Армении по шахматам
2010 год в шахматах
Январь 2010 года
Спорт в Армении в 2010 году
Спортивные соревнования в Ереване